

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Osinki – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Osinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów
 Osinki –  kolonia wsi Sobiatyno w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Milejczyce
 Osinki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki
 Osinki – część wsi Czernica w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Gaszowice